Miejscowości w USA:
 Glen Elder – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Mitchell
Gminy w USA:
 Glen Elder (ang. Glen Elder Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Mitchell